Herceg Novi (stad)
 Herceg Novi (gemeente)